La Primera división de Waterpolo es la segunda máxima competición de waterpolo entre clubes de España. El torneo es organizado cada año por la Real Federación Española de Natación. El equipo ganador ascenderá a la División de honor y el segundo clasificado jugará la promoción de ascenso.

Equipos participantes 

  C.W. Dos Hermanas
  Club Waterpolo Sevilla
  C.N. Metropole
  Acuasport Tenerife Echeyde
  C.N. Molins de rei
  C.N. Caballa
  C.N. La Latina
  C.N. Tres Cantos
  A.R. Concepción Ciudad Lineal
  C.N. Madrid Moscardó
  C.D. Waterpolo Turia
  C. Askartza Leioa

Liga regular

Resultados

Enlaces externos 
 Real Federación Española de Natación

Primera División de Waterpolo Masculino
Waterpolo en 2015
Waterpolo en 2016